moldauisch oder moldawisch steht für:
 die rumänische Subethnie der Moldauer betreffend
 Moldauische Sprache, die rumänische Sprache in der Republik Moldau
 Moldauische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten der Republik Moldau

Republiken:
 die südosteuropäische Republik Moldau betreffend
 die Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik betreffend
 die Moldauische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik betreffend
 die Moldauische Demokratische Republik betreffend
Monarchien:

 das südosteuropäische Fürstentum Moldau betreffend

moldauisch steht für:
 die rumänische Region Moldau betreffend, siehe Moldau (Region)

Siehe auch: